Тарле — фамилия. Известные носители:
 Тарле, Галина Яковлевна (1931—2010) — советский и российский историк, доктор исторических наук.
 Тарле, Евгений Викторович (1874—1955) — российский и советский историк, педагог.
 Тарле, Никша (род. 1972) — хорватский баскетболист.